Линден Эшби (; род. , Атлантик-Бич) — американский актёр. Самая известная роль — Джонни Кейдж в фильме «Смертельная битва».

Биография 
Линден Эшби родился 23 мая 1960 года в городе Атлантик-Бич, штат Флорида, США. После школы Линден поступил в Форт Льюис Колледж в Дюранго (официальное отделение государственного университета Колорадо), изучал психологию и бизнес, но через три года бросил учёбу ради актёрской профессии.

Дебютировал в кино в 1987 году. Известность ему принесли роли в фильмах «Уайетт Эрп» и «Смертельная битва». С 2011 года снимается в сериале «Волчонок».

Личная жизнь 
С 1986 года женат на актрисе Сьюзан Уолтерс, у них две дочери — Грейс (1991 г.р.) и Саванна (1992 г.р.). В свободное от работы время Линден увлекается сёрфингом, полётами на личном самолёте и лыжами. С 21 года Линден занимается различными боевыми искусствами.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания 

Актёры мыльных опер США
Выпускники Колледжа Форт-Льюиса